Уайт-Пайн:
 Уайт-Пайн — округ, расположенный в штате Невада.
 Уайт-Пайн — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.